Rumours:

 Rumours — одиннадцатый студийный альбом британско-американской рок-группы Fleetwood Mac.
 Rumours — девятнадцатый эпизод второго сезона американского музыкального телесериала «Хор».